Tandberg kan syfta på:

Företag
 Tandberg

Personer
 Bengt Tandberg (1874–1948), svensk konstnär
 Gudbrand Tandberg(1851–1929), norsk agronom
 Gunnar Tandberg (1894–1954), norsk konstnär
 Henry Albert Tandberg (1871–1959), norsk frälsningsofficer, kompositör och textförfattare
 Jens Tandberg (1852–1922), norsk biskop
 John Tandberg (1896–1968), svensk fysiker
 Jørgen Tandberg (1816–1884), norsk biskop
 Monna Tandberg (född 1939), norsk skådespelare
 Odd Tandberg (1924–2017), norsk konstnär
 Ole Anders Tandberg (född 1959), norsk regissör
 Olle Tandberg (1918–1996), svensk boxare
 Olof Tandberg (1885–1963), svensk konstnär
 Olof G. Tandberg (född 1932), svensk ämbetsman och författare
 Vebjørn Tandberg (1904–1978), norsk företagsledare

Norska efternamn
Svenska efternamn